Hiragana je japonska zlogovna pisava. Japonci jo uporabljajo skupaj s pisavo katakano in kitajskimi pismenkami kanji.
Hirgana je sestavljena iz 48 znakov (skupaj z dvema zastarelima), pri čemer ima vsak znak svojo glasovno ustreznico. Uporablja se za zapis vseh besed japonskega izvora, katerih ni možno zapisati s kitajskimi pismenkami, kot na primer členke in nekatere pripone (na primer spoštljivo pripono san). Hiragana se uporablja tudi za zapis okurigane ter za zapis besed, katerih se praviloma ne zapisuje s pismenkami.

Tabela hiragane 
Hiragana skupaj z zapisi v slovenski gajici. Znaki v  rdeči barvi se v sodobni japonščini ne uporabljajo več.

Glej tudi 
Katakana
Kandži
Iroha, japonska zlogovna abeceda v obliki pesmi.
Henohenomoheji

Pisave
Japonščina